Stabilisateur peut désigner :

 stabilisateur, en rafinage, un appareil qui sépare le naphta issu de l'hydrotraitement en deux fractions : le naphta léger et le naphta lourd ;
 stabilisateur, un élément ajouté sur le dispositif d'attelage d'une caravane ou d'une remorque derrière un véhicule routier, qui permet d'éviter la mise en lacet ;
 stabilisateur d'un point, en théorie des groupes (mathématiques), dans une action de groupe, l'ensemble des éléments du groupe qui laissent un point donné fixe ;
 stabilisateur, un système gyroscopique, utilisé par exemple en photographie numérique ;
 en aéronautique, les surfaces horizontales et verticales de l'empennage qui assurent la stabilité ;
 stabilisateur, sur une construction en bois, un produit de protection du bois neuf ;
 stabilisateur, sur un canon, un dispositif qui facilite la visée d'une pièce d'artillerie.

Voir aussi